Claude de Cornulier est le nom de deux membres de la famille Cornulier
 Claude de Cornulier (1568-1645), général des finances en Bretagne et maire de Nantes de 1605 à 1606 ;
 Claude de Cornulier (1633-1700), conseiller de Louis XIV, président du Parlement de Bretagne